Казачье — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Казачье — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Казачье — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Казачье — село в Боханском районе Иркутской области.
 Казачье — село в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Казачье — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Казачье — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Казачье — село в Усть-Янском улусе Якутии.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Казачье — исчезнувшее село в Красноперекопском районе.
 Казачье — исчезнувшее село в Раздольненском районе.

Украина 
 Казачье — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Казачье — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Казачье — село в Ананьевском районе Одесской области.
 Казачье — село в Оржицком районе Полтавской области.
 Казачье — село в Чутовском районе Полтавской области.
 Казачье — село в Путивльском районе Сумской области.
 Казачье — село в Драбовском районе Черкасской области.
 Казачье — село в Христиновском районе Черкасской области.

См. также 
 Новое Казачье
Казак
 Казаки (значения)
Казаковское
 Казацкое
 Казачий
 Казачья